Евгений Серебренников:
 Серебренников, Евгений Александрович (род. 1954) — член Совета Федерации.
 Серебренников, Евгений Георгиевич (1947—2013) — советский и российский театральный деятель.